МАЗ-516 — советский трёхосный крупнотоннажный грузовой автомобиль, созданный с использованием агрегатов и деталей МАЗ-500.

Описание 
Отличительной особенностью машины являлась «вывешиваемая» третья ось, которая могла опускаться и подниматься в зависимости от нагрузки. Колёсная формула 6х2. Это позволяло повысить грузоподъёмность автомобиля, не превышая допустимых нагрузок на дорожное полотно, а при следовании без груза с поднятой осью — повысить манёвренность и снизить расход топлива. МАЗ-516 стал первым советским грузовиком с подобной системой.

Первая партия автомобилей была выпущена в 1969 году. Конструкция МАЗ-516 во многом основана на МАЗ-500. После перехода завода на выпуск модернизированного МАЗ-500А (1970 год) аналогичным образом был усовершенствован и трёхосный автомобиль, получивший новый индекс МАЗ-516А. Его выпуск начался в 1973 году и продолжался до 1981 года.

Существовала модель МАЗ-514Б, вышедшая в 1974 году с двигателем ЯМЗ-238Е (265 л.с.) и имеющая классическую компоновку с колёсной формулой 6×4.
На её базе в свою очередь был создан седельный тягач МАЗ-515. 
Обе модели дальнейшего развития не получили.

Технические характеристики 
Годы выпуска: 1969...1981 гг.

Габаритные размеры:
 длина: 8520 мм
 ширина: 2500 мм
 высота: 2650 мм
 Число мест: 3
 Грузоподъёмность: до 16500 кг
 Масса в снаряжённом состоянии 8800 кг
 Полный вес 23525 кг
 База 4578 мм
 Минимальный дорожный просвет 270 мм
 Максимальная скорость 95 км/ч
 Расход топлива 30 л/100 км
 Двигатель ЯМЗ-238, Мощность 240 л. с.
 Сцепление двухдисковое, сухое с пневматическим усилителем выключения
 Коробка передач пятиступенчатая
 Главная передача центральная, одинарная и планетарные редукторы в ступицах колёс
 Рулевой механизм двухступенчатый: винт-гайка на циркулирующих шариках и рейка-зубчатый сектор; с гидроусилителем
 Размер шин 11,20-20

Интересные факты 
 Эта модель МАЗа была гоночной машиной главного героя в исполнении Николая Олялина в фильме «Мировой парень».
 Фирма «Наш автопром» выпустила несколько вариантов моделей МАЗ-514, МАЗ-515 и МАЗ-516 разных модификаций и лет выпуска, включая автомобиль из фильма «Мировой парень».

Примечания

Ссылки 
 Техническая энциклопедия. Грузовые автомобили
 http://www.dalnoboyshiki.eu/forum/showthread.php?t=1232

Автомобили МАЗ
Седельные тягачи МАЗ